Couronnement est un terme pouvant désigner plusieurs choses :
 une cérémonie pendant laquelle on remet une couronne, en général à un roi, prince ou seigneur. C'est une cérémonie distincte du sacre ;
 en architecture, le couronnement est la partie terminale, supérieure d'une construction.

Plusieurs œuvres contiennent le terme couronnement :
 Le Couronnement de Louis, une chanson de geste anonyme datant du  ;
 Le Couronnement de Renart, une version wallonne du Roman de Renart ;
 Le Couronnement de Poppée, un opéra attribué à Claudio Monteverdi ;
 Le Couronnement de la Vierge est un des thèmes de l'iconographie chrétienne consistant à représenter la Vierge Marie, couronnée dans les cieux.